Джулия Гнусе (;  — , , Мичиган), известная под прозвищем The Illustrated Lady (в переводе Расписная Леди) — американка, ставшая знаменитой благодаря тому, что 95 % её кожи покрыто татуировками. Согласно Книге рекордов Гиннесса, она являлась самой татуированной женщиной в мире. У Дж. Гнусе после 30 лет развилась порфирия, состояние, при котором солнечный свет вызывает появление на коже волдырей. Так как волдыри часто приводили к появлению шрамов, она начала наносить татуировки, чтобы скрыть их. Однако татуировки не могли предотвратить появление новых волдырей.

Примечания

Ссылки 
 Addicted to ink: The world’s most tattooed woman flaunts her body art

Татуировки
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса